William Trussell ist der Name folgender Personen:

* William Trussell (Politiker, † nach 1298) († nach 1298), englischer Politiker
 William Trussell (Politiker, † vor 1347) († 1346 oder 1347), englischer Ritter, Politiker und Diplomat
 William Trussell (Admiral) († 1363), englischer Admiral
 William Trussell (Politiker, um 1385) (um 1385–1464), englischer Ritter und Politiker